Калина́ускас — литовская фамилия. Известные носители:
 
 Калинаускас, Альмантас Казимирович (род. 1967) — советский и литовский футболист.
 Калинаускас, Игорь Николаевич (род. 1945) — советский и российский художник, театральный режиссёр, певец и композитор.